Жіночий турнір з регбі-7 на літніх Олімпійських іграх 2020 відбувається на стадіоні Адзіномото, на якому проводили матчі Кубка світу з регбі-15 2019. Турнір триває з 29 по 31 липня 2021 року. Змагаються 12 національних збірних.

Розклад змагань

Груповий етап

Група A 

 Примітки:

Група B

Група C

Рейтинг третіх команд 
Дві найкращі команди третіх місць виходять у раунди плей-офф за 5-8 місця.

Ігри на вибування

Плей-оф за 9–12-те місця

Плей-оф за 5–8-ме місця

Розіграш медалей 

 Примітки:

Примітки 
 

 
жіночий турнір